Schiller kan syfta på:

 Schiller (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Friedrich Schiller – den mest kände med efternamnet är den tyske författaren 
 Schillerwein – vin från Württemberg, Tyskland, framställt av en blandning av blå och gröna druvsorter
 Schillerska gymnasiet – gymnasieskola i Göteborg
 Schillerstövare – svensk hundras uppkallad efter Per Schiller
 Svenska Schillerstövarföreningen –  en svensk ideell förening
 Schillerfelt – utslocknad svensk adelsätt

Uppkallat efter Friedrich Schiller
 Schiller-Gedächtnispreis – tyskt litteraturpris till Friedrich Schillers minne
 Schillertheater – teaterbyggnad i Berlin
 Friedrich-Schiller-Universität Jena – universitet i Jena i Tyskland
 Schillerkrage – typ av skjortkrage
 3079 Schiller – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Colombia
 Caño Schiller – flera

Finland
 Schillersgrundet

Frankrike
 Schillersdorf

Kanada
 Schiller Lake
 Lac Schiller

USA
 Schiller Park, Illinois

Österrike
 Schillereck
 Schillerkopf – flera
 Schillerpark